

Geografia
Farmville  – città della Carolina del Nord
Farmville  – città della Virginia
Farmville  – città della Nuova Scozia

Altro
FarmVille  – browser game on-line disponibile su Facebook